

Persone 
 Alberico Gentili – giurista italiano, teorico del diritto internazionale
 Alberto Gentili – musicologo, compositore e accademico italiano
 Antonio Gentili oppure Antonio Gentile, detto Antonio da Faenza – scultore e orafo italiano
 Antonio Pallavicini Gentili – cardinale
 Antonio Saverio Gentili – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Arturo Gentili – ex calciatore italiano
 Baptiste Gentili – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Bernardino Gentili il Giovane – ceramista italiano
 Bernardino Gentili il Vecchio – ceramista italiano
 Bruno Gentili – filologo classico, grecista e traduttore italiano
 Bruno Gentili – giornalista italiano
 Camilla Gentili – martire cristiana
 Carmine Gentili – ceramista italiano
 Filippo Gentili – nobile italiano
 Francesca Gentili – pallavolista italiana
 Giacomo Gentili – canottiere italiano
 Giacomo Gentili il Giovane – ceramista italiano
 Gino Vinicio Gentili – archeologo italiano
 Giorgio Gentili – compositore e violinista italiano
 Giuseppe Gentili, detto «Ciancone» – fantino italiano
 Giuseppe Callisto Gentili – diplomatico e abate italiano
 Giuseppe Gentili – scultore italiano
 Luca Gentili –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luca Ridolfucci Gentili –  cardinale e vescovo cattolico italiano
 Margherita Sparapani Gentili Boccapadule –  nobildonna e viaggiatrice italiana
 Mario Gentili – pistard, ciclista su strada e ciclocrossista italiano
 Massimiliano Gentili – ex ciclista su strada italiano
 Matteo Gentili – calciatore italiano
 Matteo Gentili – medico e filosofo italiano
 Mike Gentili, propr, Michael Gentili (1989) – giocatore e allenatore di football americano statunitense naturalizzato italiano
 Olga Vittoria Gentili o Gentilli – attrice italiana
 Paolo Mattei Gentili – giornalista e politico italiano
 Patricia Gentili-Poole – entomologa statunitense
 Raffaele Gentili – compositore italiano
 Roberto Gentili, conosciuto in Inghilterra come Robert Gentilis – traduttore italiano
 Rossano Gentili – musicista italiano, cofondatore del gruppo Dirotta su Cuba
 Sergio Gentili – politico italiano
 Scipione Gentili – giurista e letterato italiano, fratello del giurista Alberico
 Serafino Gentili, noto poi come Serafino Gentili-Donati – tenore italiano
 Sonia Gentili – saggista, poetessa e scrittrice italiana
 Veronica Gentili – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Famiglie 
 Gentili – famiglia originaria di Camerino
 Gentili – famiglia di ceramisti di Castelli (metà XVII-inizio XIX secolo)

Altro 
 Gentili – termine italiano che traduce la parola ebraica goym (o gojim) indicante coloro che non sono ebrei
 Palazzo Conti-Gentili – edificio di Alatri, regione Lazio